28 сентября 2003 года аварийное отключение электроэнергии (blackout) затронуло всю территорию Италии, за исключением островов Сардиния и Эльба, на 12 часов, а также часть Швейцарии в районе Женевы на 3 часа. Это событие затронуло 56 миллионов человек, став самым крупным обесточиванием в серии аварийных отключений электроэнергии в 2003 году. Также это было самое серьёзное нарушение энергоснабжения в Италии за 70 лет.

Причины 
Отключение электроэнергии в Италии произошло 28 сентября, с 03:01 до 03:28 по местному времени. В 03:01.22 из-за упавшего дерева была обесточена линия электропередачи Меттлен—Лаворго, которая тянется из Швейцарии в Италию. Это вызвало 110%-ную перегрузку второй швейцарской линии, Силс—Соаззо. В 03:21, через 20 минут после начала событий, итальянская сторона уменьшила объём импорта электроэнергии за счёт увеличения внутреннего производства. Однако это недостаточно разгрузило линию Сан-Бернардино, которая вышла из строя в 3:25.22. Отключение этой линии вызвало ряд каскадных отключений оставшихся швейцарских линий. Полная потеря швейцарских линий вызвала перегрузку линий электропередачи, которые тянутся в Италию из Франции. Французские линии вышли из строя в 03:25.34. В течение следующих нескольких секунд были обесточены линии, идущие в Италию из Австрии и Словении После серии отключений линий электропередач, связывавших Италию с континентом, из-за чрезмерно возросшей нагрузки также дали сбой электрогенераторы на севере Италии, что привело к полному отключению электричества.

Последствия 
Электричества лишились 56 миллионов потребителей. Перестало работать метро, на железных дорогах остановились 110 поездов.

В Риме положение усугубилось тем, что как раз в это время городскими властями проводилась так называемая «Белая ночь», подразумевавшая работу магазинов, музеев, театров, ресторанов и кафе до утра. Поэтому в момент отключения электричества вне домов находились тысячи жителей столицы. Сотни людей оказались заблокированы в перегонах метрополитена. Многие люди застряли в лифтах.

В результате отключения электроэнергии погибли четыре человека — один мужчина и три женщины. Мужчину сбила машина на неосвещенном перекрестке, одна женщина получила множественные ожоги, когда на неё упал подсвечник, ещё две пожилые итальянки упали с лестницы.

Примечания

Источники 
 
 
 BBC News Online: Huge blackout cripples Italy
 Official Swiss government report (.pdf, 171 KB) from 01.Nov.2003
 National blackout in Italy (Appledaily Hong Kong) (in Chinese) (requires login if accessing outside of Hong Kong)

Италия
Энергетика Италии
2003
28
Катастрофы в Италии 2003 года